Den Beinamen Niddanus tragen nach Nidda, ihrem Geburtsort:
 Johannes Pistorius der Ältere (1504–1583), Reformator und Superintendent
 Johannes Pistorius der Jüngere (1546–1608), Arzt, Historiker und Theologe